Плабеннек () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Входит в состав округа Брест.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Бур-Блан, Кернилис, Керсен-Плабеннек, Коа-Меаль, Ланарвили, Ле-Дреннек, Лок-Бреварлер, Плабеннек и Плувьен.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен: четыре коммуны перешли в кантон Лесневен и добавились десять коммун упраздненных кантонов Ланилис и Плудальмезо.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2019 г.):

 Бур-Блан (3 553 чел.)
 Керсен-Плабеннек (1 495 чел.)
 Коа-Меаль (1 114 чел.)
 Ламполь-Плудальмезо (821 чел.)
 Ландеда (3 576 чел.)
 Ландёнве (1 486 чел.)
 Ланнилис (5 672 чел.)
 Плабеннек (8 515 чел.)
 Плувьен (3 832 чел.)
 Плуген (2 166 чел.)
 Плудальмезо (6 312 чел.)
 Сен-Пабю (2 069 чел.)
 Треглону (684 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 35,5 % голосов против 20,7 % у Марин Ле Пен и 17,9 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 66,7 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 28,8 %, Франсуа Фийон – 19,6 %, Жан-Люк Меланшон – 17,8 %, Марин Ле Пен – 14,9 %; 2 тур: Макрон – 75,9 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 30,3 %, Николя Саркози — 27,8 %, Марин Ле Пен — 13,2 %; 2 тур: Олланд — 52,8 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Финистер представляют мэр коммуны Плудальмезо Маргерит Ламур (Marguerite Lamour) (Республиканцы) и мэр коммуны Трегнолу Ги Талок (Guy Taloc) (Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер